Występy pierwszej drużyny Lublinianki w krajowych rozgrywkach w piłce nożnej.

Sezon po sezonie 
 Legenda
 Me = liczba meczów 
 Zw = zwycięstwa Re = remisy Po = porażki
 BZ = bramki zdobyte BS = bramki stracone
 Pkt = punkty Poz = miejsce w końcowej tabeli

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 History of the Polish League
 Historia lubelskiej piłki w latach 1921-39
 Maciej Polkowski, Andrzeja Szwabe "Lubelska piłka nożna – Ludzie… Kluby… Wydarzenia…” 

Lublinianka
Polskie kluby w rozgrywkach w piłce nożnej